Contea di Miami o Miami County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Miami (Indiana)
 Contea di Miami (Kansas)
 Contea di Miami (Ohio)
 Contea di Miami-Dade – è la contea della città di Miami, in Florida.